.срб è il dominio di primo livello nazionale internazionalizzato per la Serbia. È attivo dal 3 maggio 2011.

Collegamenti esterni 
 
 

Serbia
Domini di primo livello